Новак Ђоковић је савладао Стефаноса Циципаса у финалу у сетовима 6 : 0, 7 : 6(7 : 5) и тако постао победник Међународног првенства Италије 2022. у појединачној мушкој конкуренцији. Ово је Ђоковићева шеста титула на овом турниру и укупно 38. титула из серије Мастерс 1000 чиме је побољшао свој већ постављени рекорд. Ђоковић није изгубио ниједан сет током трајања турнира. Ово му је прва титула коју је освојио у 2022. години.

Победом у полуфиналном мечу против Каспера Руда, Ђоковић је остварио своју јубиларну хиљадиту победу на мечевима АТП тура у каријери.

Рафаел Надал је бранио титулу шампиона, али је изгубио у трећем колу против Дениса Шаповалова.

Ђоковић и Данил Медведев су се надметали за прво место на АТП листи. Ђоковић је задржао челно место на листи пласманом у полуфинале.

Носиоци 
Првих осам носилаца с доњег списка су били ослобођени првог кола.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Квалификације
 Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису 2022.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно